Hargarten kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Hargarten-aux-Mines, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Hargarten, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,